Dritte Volleyball-Liga 2018/19 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2018/19 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2018/19 (Männer)